Vingt-et-Un-Octobre ou XXI-Octobre ou 21-Octobre, avec ou sans majuscule et parfois sans trait d'union, peut désigner :

Calendrier 

21 octobre,  jour de l'année du calendrier grégorien, ou  en cas d'année bissextile.

Odonyme 

Les noms de plusieurs voies ou places contiennent cette date, sous diverses graphies, en référence à des événements survenus à cette même date.

Graphies en français 

 En France 
 Le  : Bataille de Jouy, en Eure-et-Loir, pendant la guerre franco-allemande de 1870.
 Le  : 33 premières femmes élues à l’Assemblée Nationale.

Voir aussi les odonymes contenant le nom du mois, sans quantième, dans la page Octobre (odonymie).

Graphies « Vingt-et-Un-Octobre » et « XXI-Octobre »

Graphie « 21-Octobre »

Graphies en langue étrangère 

D'autres odonymes de pays non francophones contiennent cette date en d'autres langues, notamment :

En anglais, 21st October ou Twenty-first October
 Soudan : événement non connu
 21st October Street, à Khartoum, dans l'État de Khartoum.
 Somalie : événements non connus
 21st October Street ou W. 21ka Oktoobar, à Mogadiscio, dans le Banaadir.
 21st October Square ou Tarabunka Square, à Mogadiscio, dans le Banaadir.

Références et localisations

Références

Géolocalisations 

L'éventuelle mention « non localisée » signifie que l'odonyme concerné a été repéré dans une liste de voies, mais n'est pas encore enregistré dans les sources principales de géolocalisation utilisées dans cet article : Google Maps, Google Street, ViaMichelin, Géoportail (France), Géoportail (Belgique), Bing cartes, Here WeGo, Mappy et OpenStreetMap.

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en lettres

Néant

Géolocalisations des odonymes en français dont le quantième est en chiffres

Géolocalisations des odonymes en langue étrangère

Voir aussi 

Homonymie
21